Vagos peut désigner :
au Portugal :
Vagos, municipalité dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
quatre des paroisses civiles qui lui sont rattachées :
Vagos, qui lui a donné son nom ;
Ponte de Vagos ;
Santo André de Vagos ;
Santo António de Vagos.